Ream ist der Familienname folgender Personen:

 Tim Ream (* 1987), US-amerikanischer Fußballspieler
 Vinnie Ream (1847–1914), US-amerikanische Bildhauerin

Siehe auch:
 Reem
 Riem (Begriffsklärung)